Овчиннікова Олена — російська спортсменка, синхронний плавець.
Овчиннікова Олена — українська спортсменка, боєць змішаного стилю.